

Cinema 
 Bye Bye Baby – film del 1988 diretto da Enrico Oldoini

Musica 
 Bye Bye Baby – brano musicale di Marilyn Monroe del 1953
 Bye Bye Baby – singolo di Mary Wells del 1960
 Bye, Bye, Baby (Baby Goodbye) – singolo dei The Four Seasons del 1965
 Bye, Bye Baby – singolo dei Big Brother and the Holding Company del 1967
 Bye Bye Baby – singolo dei Social Distortion del 1992
 Bye Bye Baby – singolo di Madonna del 1993
 Bye Bye Baby – album delle CatCat del 1994
 Bye Bye Baby – singolo delle CatCat del 1994

Televisione 
 Bye Bye Baby – programma televisivo di Rai 2 in sei puntate, scritto da Gian Stefano Spoto e da Walter Rolfo, condotto da Monica Setta, poi Giancarlo Magalli, regia di Sergio Stanghellini, dal 4 gennaio all'8 febbraio 2005.